Calpulalpan (stad), stad in Mexico
 Calpulalpan (gemeente), gemeente in Mexico